Владимир Анфианович Нехорошев (род. 19 июля 1945 года) — казахстанский общественный деятель, депутат ІІІ и IV созывов мажилиса парламента Республики Казахстан.

Член Народно-демократической партии «Нур Отан».

Биография 
Родился 19 июля 1945 года в селе Приишимское Осакаровского района Карагандинской области.

Образование высшее — Карагандинский политехнический институт, инженер-механик.

Перед избранием в парламент — начальник отдела подготовки кадров управления ОАО «Испат Кармет» (город Темиртау, Карагандинская область).

Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан ІІІ созыва от избирательного округа № 39 Карагандинской области. Дата начала полномочий — 2 сентября 2007 года. Член комитета по вопросам экологии и природопользованию мажилиса парламента Республики Казахстан. Активно продвигает идеи улучшения экологических условий труда и природопользования в Республике Казахстан. Поддерживает действующую власть и президента Казахстана Н. А. Назарбаева.

Высказывания 
Предлагая участие Назарбаева в президентских выборах сказал: «Сегодня люди говорят: в этом человеке солнце, пусть его Нур-сияние и дальше освещает наш путь».

Награды 
 Орден «Достык» 2-й степени (2006)
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «За трудовое отличие» («Ерен еңбек үшін»)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Орден Преподобного Сергия Радонежского III степени (РПЦ, 2010)

Примечания 

Выпускники Карагандинского технического университета
Государственные деятели Казахстана
Члены партии «Аманат»
Почётные граждане Темиртау
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва